Municipio de Madison puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Madison (condado de Grant, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Madison (condado de Howard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Madison (condado de St. Francis, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de St. Francis
 Municipio de Madison (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Madison (condado de Rockingham, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rockingham.
 Municipio de Madison (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Madison (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Madison (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Madison (condado de Richland, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Madison (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Madison (condado de Carroll, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Madison (condado de Clinton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Madison (condado de Daviess, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Madison (condado de Dubois, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dubois.
 Municipio de Madison (condado de Jay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jay.
 Municipio de Madison (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Madison (condado de Montgomery, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Madison (condado de Morgan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Madison (condado de Pike, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Madison (condado de Putnam, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Madison (condado de St. Joseph, Indiana), un municipio ubicado en el condado de St. Joseph
 Municipio de Madison (condado de Tipton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tipton.
 Municipio de Madison (condado de Washington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de Madison (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Madison (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Madison (condado de Clarke, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clarke.
 Municipio de Madison (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont.
 Municipio de Madison (condado de Hancock, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Madison (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Madison (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Madison (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Madison (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Madison (condado de Mahaska, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mahaska.
 Municipio de Madison (condado de Polk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Madison (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Madison (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Madison (condado de Greenwood, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Greenwood.
 Municipio de Madison (condado de Lincoln, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Madison (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.
 Municipio de Madison (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Madison (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.
 Municipio de Madison (condado de Cedar, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Madison (condado de Clark, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Madison (condado de Grundy, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Madison (condado de Harrison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Madison (condado de Jasper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Madison (condado de Johnson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Madison (condado de Mercer, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Madison (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.
 Municipio de Madison (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Madison (condado de Clark, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Madison (condado de Columbiana, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Columbiana.
 Municipio de Madison (condado de Fairfield, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fairfield.
 Municipio de Madison (condado de Fayette, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Madison (condado de Franklin, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Madison (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.
 Municipio de Madison (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Madison (condado de Highland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Highland.
 Municipio de Madison (condado de Jackson, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Madison (condado de Lake, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Madison (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Madison (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.
 Municipio de Madison (condado de Perry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Madison (condado de Pickaway, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.
 Municipio de Madison (condado de Richland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Madison (condado de Sandusky, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Sandusky.
 Municipio de Madison (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Madison (condado de Vinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Vinton.
 Municipio de Madison (condado de Williams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Madison (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Madison (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Madison (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Madison (condado de Lackawanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lackawanna.